Iryda – imię żeńskie
 Iryda (Iris) – w mitologii greckiej bogini i uosobienie tęczy, boska posłanka

Zobacz też 

 MS Iryda – statek wodny
 PZL I-22 Iryda – polski samolot szkolno-bojowy
 Irydion – strona ujednoznaczniająca
 Iris – strona ujednoznaczniająca
 Irys – strona ujednoznaczniająca